Korošec ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Korošec (1872–1940), slowenischer bzw. jugoslawischer Politiker und Premierminister des SHS-Königreichs
 Josip Korošec (1909–1966), slowenischer Archäologe
 Viktor Korošec (1899–1985), slowenischer Rechtshistoriker

Siehe auch:
 Korosec